Чемпіонат світу з баскетболу 1998 року — 13-ий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив в Греції з 29 липня по 9 серпня 1998 року.

Арени

Команди-учасниці

Перший раунд

Група А

Група В

Група С

Група D

Другий раунд

Група E

Група F

Фінальний раунд

13–16 місця

Чвертьфінали

9–12 місця

5–8 місця

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру 
 Василь Карасьов
 Альберто Еррерос
 Деян Бодірога
 Грегор Фучка
 Желько Ребрача

MVP  Деян Бодірога

Бомбардири

Посилання 
 Архів на ФІБА 

Чемпіонати світу з баскетболу
1998 у баскетболі
Липень 1998
Серпень 1998